Braunswalde ist der deutsche Name zweier Orte in Polen:

 Braunswalde, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Brąswałd, Ort der Gemeinde Dywity, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Braunswalde, Kreis Stuhm, Westpreußen, seit 1945: Gościszewo, Ort der Gemeinde Sztum, Powiat Malborski, Woiwodschaft Pommern.